Квалификация чемпионата мира по хоккею с шайбой среди женщин 2017 года во II-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, проходило с 12 по 17 декабря 2016 года в Тайбэе, Тайвань. Победитель турнира -команда Тайваня получила право играть в группе B второго дивизиона чемпионата мира 2018 года.

Участвующие команды 
В турнире принимали участие 4 национальные команды — по две из Европы и Азии и одна Африки. Сборная Тайваня впервые приняла участие, остальные — участвовали в квалификации прошлого года.

Судьи 
ИИХФ утвердила 3 главных и 5 линейных судей для обслуживания матчей квалификации второго дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди женщин 2017 года.

Главные судьи
  Сан-Хи Ма
  Эцуко Вада
  Лаура Уайт

Линейные судьи
  Саяка Акама
  Эшли Дэвидсон
  Элизабет Манта
  Теодор Стрейту
  Юка Тотиги

Турнир

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+8).

Примечания

Ссылки 
 

2016 год в хоккее
Хоккей
Хоккей
Квалификация
Ж*2К
Международные соревнования по хоккею с шайбой на Тайване
Хоккей